Keltenberg steht für

 Keltenberg (Gemeinden Pöttsching, Wiesen), Ortsteil der Gemeinden Pöttsching und Wiesen, Bezirk Mattersburg, Burgenland
 Keltenberg, Naturerlebnispark in Hohentauern, Bezirk Murtal, Steiermark